GDJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gandajika (Repubblica Democratica del Congo)